Assay (analyse), een biochemische test of analyse
 Assay (gemeente), een Franse gemeente

Zie ook 
 Niet te verwarren met Essay